Aphaenogaster gibbosa mauritanica é uma subespécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

gibbosa mauritanica
Espécies descritas em 1893